W Rumunii
 Rădești – gmina w okręgu Alba
 Rădești – gmina w okręgu Gałacz

 Rădești – wieś w okręgu Aluta, w gminie Oporelu
 Rădești – wieś w okręgu Alba, w gminie Rădești
 Rădești – wieś w okręgu Arad, w gminie Almaș
 Rădești – wieś w okręgu Gałacz, w gminie Rădești